Das Mixed der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Rick Leach und Manon Bollegraf. Das Finale gewann die Paarung Justin Gimelstob und Venus Williams in zwei Sätzen gegen Cyril Suk und Helena Suková.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1998